Westhausen ist der Name folgender Orte:
 Westhausen (Württemberg), Gemeinde im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Westhausen (Nessetal), Ortsteil der Gemeinde Nessetal im Landkreis Gotha, Thüringen
 Westhausen (bei Hildburghausen), Gemeinde im Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Siedlung Westhausen, Ortsteil von Frankfurt am Main in Hessen
 Westhausen (Remscheid), Ortsteil der kreisfreien Stadt Remscheid in Nordrhein-Westfalen
 Westhausen (Bodenrode-Westhausen), Ortsteil der Gemeinde Bodenrode-Westhausen im Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Westhouse, Gemeinde im Kanton Erstein im Elsass, Frankreich
 Westhouse-Marmoutier, Gemeinde im Kanton Marmoutier im Elsass, Frankreich

Westhausen ist der Name folgender Personen:
 Birgit und Bettina Westhausen (* um 1960), deutsche Schauspielerinnen

Siehe auch:
 Westenhausen
 Westerhausen
 Westhauser
 Westhuizen
 Westhues